Мар-дель-Плата 1944 — четвертый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В соревновании участвовали аргентинские шахматисты, шахматисты, оставшиеся в Южной Америке после начала Второй мировой войны, действующий на тот момент чемпион Уругвая А. Либштейн, а также чилийцы Р. Флорес и Э. Рид.

Победу в соревновании разделили М. Найдорф и Г. Пильник, на полтора очка обогнавшие ближайших конкурентов П. Михеля и К. Гимара.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1944 год в шахматах
1944 год в Аргентине